Church Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church Hill Historic District (Connecticut), NRHP-Nr. 90000132
 Church Hill Historic District (Wisconsin), NRHP-Nr. 96001628